FED (camera), een Oekraïens cameramerk
 Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten
 Field emission display, displaytechnologie